Maida Vale (wijk), wijk in Londen
 Maida Vale (metrostation), metrostation in die wijk
 Maida Vale Studios, muziekstudio in de gelijknamige wijk
 Maida Vale (Perth), wijk van de West-Australische stad Perth
 Maida Vale (Stradaperta), album van Stradaperta uit 1979
 Maida Vale (Van der Graaf Generator), verzamelalbum van Van der Graaf Generator, opgenomen in bovengenoemde studio